Kihara peut faire référence à : 
 Kihara Yasuyuri (né en 1932), peintre japonais.
 (4795) Kihara, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Ryuichi Kihara (né en 1992), patineur artistique japonais.
 Toshie Kihara (née en 1948), dessinatrice et auteur de shōjo manga.